Abeïbara steht für:
 Abeïbara (Mali), Ort und Gemeinde in Abeïbara (Kreis), Region Kidal, Mali
 Abeïbara (Kreis), Kreis in der Region Kidal, Mali